Acest articol enumeră jucătorii de tenis care au câștigat cele mai multe titluri de turnee profesioniste de la începutul Open Era în 1968.

Număr total titluri (Open Era)

 Corect la 29 ianuarie 2023.

Titluri la simplu (Open Era)
Minimum 50 de titluri.

Note

Recorduri și statistici de tenis